Francisquense – abitanti di Dona Francisca
Francisquense – abitanti di São Francisco (Paraíba)
Francisquense – abitanti di São Francisco do Sul